Novak Đoković era il detentore del titolo ed è riuscito a difenderlo superando in finale David Ferrer per 7-5, 6-2.

Teste di serie 

  Rafael Nadal (semifinale, terzo posto)
  Novak Đoković (campione)
  David Ferrer (finale)

  Andy Murray (quarti di finale, quinto posto)
  Stanislas Wawrinka (quarti di finale, sesto posto)
  Jo-Wilfried Tsonga (semifinale, quarto posto)

Tabellone

Finali

Play-offs

Collegamenti esterni 

Mubadala World Tennis Championship 2014